Coura (Armamar) - freguesia portuguesa
 Coura (Paredes de Coura) - freguesia portuguesa
Coura, José Rodrigues - médico e pesquisador brasileiro

Desambiguação